

Села:
 Паліївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Паліївка  — Луганська область, Луганський район
 Паліївка  — Одеська область, Одеський район
 Паліївка  — Сумська область, Шосткинський район

Залізниця:
 Паліївка — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці